

Toponyme 

 Banon, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Banon, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Bañón, commune d’Espagne.

Patronyme 

 Annie-Laure Banon, sculptrice française ;
 David Banon, né en 1945 au Maroc, est un philosophe et professeur d’université français ;
 Gabriel Banon, homme d'affaires franco-marocain proche de Georges Pompidou, père de Annie-Laure Banon et de Tristane Banon ;
 Nicole Elgrissy Banon, écrivaine et militante marocaine ;
 Tristane Banon (née en 1979), journaliste et écrivain française.

Autres 
 Le banon, fromage d’appellation d’origine contrôlée fabriqué dans la région de Banon (France) ;
 Le Vat Banon, un temple khmer près de Battambang au Cambodge ;
 Le temple de Banon dans le centre de Java en Indonésie ;